

Geografia 
 McCrory – città degli Stati Uniti d'America situata nello Stato dell'Arkansas, nella Contea di Woodruff

Persone 
 Helen McCrory (1968-2021) – attrice britannica
 Nick McCrory (1991) – tuffatore statunitense
 Pat McCrory (1956) – politico statunitense
 Sammy McCrory (1924-2011) – calciatore nordirlandese
 Steve McCrory (1964-2000) – pugile statunitense